Сатурналия () — самый ранний из известных травоядных динозавров. Первоначально его считали ранним прозавроподом. Теперь установлено, что он более примитивен, чем прозавроподы, поэтому классифицируется как ранний завроподоморф.

Сведения 

 Место проживания: Бразилия
 Археологи : Лангер, Абдала, Рихтер и Бентон.
 Время жизни: карнийский ярус триасового периода
 Длина: 1,5 м
 Питание: Травоядные
 Враги: Целофиз

Характеристики 
По трём, почти полностью сохранившимся, скелетам можно воссоздать внешний облик этого животного с длинными шеей и хвостом. Голова маленькая, зубы грубо зазубренные, приспособленные к размалыванию растительной пищи. Тело обтекаемое, ноги тонкие, кости таза примитивные. Данный род находится на границе отряда динозавров, но голеностопные суставы такие же, как у современных ему травоядных динозавров. По происхождению он был очень близок прозауроподам и зауроподам.

Аргентинский палеонтолог Хосе Бонапарте и его коллеги в 2007 году пришли в выводу, что род Saturnalia, анатомически очень похожий на Guaibasaurus, может быть также отнесен к семейству Guaibasauridae.

Интересный факт 
Своё имя сатурналия получил в честь римского праздника зимнего солнцестояния, когда и был найден его скелет.

Примечания 

Завроподоморфы
Динозавры триасового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1999 году